Brian Christopher Rafalski, ameriški hokejist, * 28. september 1973, Dearborn, Michigan, ZDA.

Rafalski je člansko kariero začel v švedski ligi pri klubu Brynäs IF v sezoni 1995/96, za tem je igral še v finski ligi za kluba HPK Hämeenlinna in HIFK Helsinki. V sezoni 1996/97 je bil izbran za najboljšega branilca finske lige, v sezonah 1997/98, 1998/99 pa v idealno postavo finske lige. Pred sezono 1999/00 je prestopil v ligo NHL, kjer je odigral sedem sezon za New Jersey Devilse, štiri sezone pa za Detroit Red Wingse. Skupno je v ligi NHL odigral 833 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 79 golov in 436 podaj, ter 165 tekem končnice, na katerih je dosegel 29 golov in 71 podaj. Nastopil je v petih finalih Stanleyjevega pokala, trikrat pa ga je osvojil, v sezonah 1999/00 in 2002/03 z Devilsi in 2007/08 z Red Wingsi. V sezoni 2013/14 je odigral tri tekme za Florida Everblades v ligi ECHL.

Za ameriško reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, 2002, 2006 in 2010. V letih 2002 in 2010 je z reprezentanco osvojil srebrni medalji, leta 2010 je bil tudi izbran za najboljšega branilca in v idealno postavo olimpijskega turnirja. Ob tem je za reprezentanco po enkrat nastopil tudi na Kanadskem pokalu in svetovnem prvenstvu.

Leta 2014 je bil sprejet v Ameriški hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Madison Capitols
| USHL
| 90/91
|
| 47
| 12
| 11
| 23
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Wisconsin-Madison
| NCAA
| 91/92
|
| 34
| 3
| 14
| 17
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZDA
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 92
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Wisconsin-Madison
| NCAA
| 92/93
|
| 32
| 0
| 13
| 13
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZDA
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 93
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Wisconsin-Madison
| NCAA
| 93/94
|
| 37
| 6
| 17
| 23
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Wisconsin-Madison
| NCAA
| 94/95
|
| 43
| 11
| 34
| 45
|
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZDA
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 22
| 1
| 8
| 9
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska 2. liga
| 95/96
|
| 18
| 3
| 6
| 9
|
| 12
|
| 9
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 96/97
|
| 49
| 11
| 24
| 35
| +24
| 26
|
| 10
| 6
| 5
| 11
| +6
| 4
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 97/98
|
| 40
| 13
| 10
| 23
| +26
| 20
|
| 9
| 5
| 6
| 11
| +8
| 0
|-
| HIFK Helsinki
| Evropska liga
| 98/99
|
| 6
| 4
| 6
| 10
| +8
| 10
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| 0
| 2
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 98/99
|
| 53
| 19
| 34
| 53
| +38
| 18
|
| 11
| 5
| 9
| 14
| +7
| 4
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 99/00
|
| 75
| 5
| 27
| 32
| +21
| 28
|
| 23
| 2
| 6
| 8
| +5
| 8
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 00/01
|
| 78
| 9
| 43
| 52
| +36
| 26
|
| 25
| 7
| 11
| 18
| +10
| 7
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 01/02
|
| 76
| 7
| 40
| 47
| +15
| 18
|
| 6
| 3
| 2
| 5
| -2
| 4
|-
| ZDA
| Olimpijske igre
| 02
|
| 6
| 1
| 2
| 3
| 
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 02/03
|
| 79
| 3
| 37
| 40
| +18
| 14
|
| 23
| 2
| 9
| 11
| +7
| 8
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 03/04
|
| 69
| 6
| 30
| 36
| +6
| 24
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|-
| ZDA
| Svetovni pokal
| 04
|
| 4
| 0
| 3
| 3
| +3
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 05/06
|
| 82
| 6
| 43
| 49
| 0
| 36
|
| 9
| 1
| 8
| 9
| +3
| 2
|-
| ZDA
| Olimpijske igre
| 06
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| -3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 06/07
|
| 82
| 8
| 47
| 55
| +4
| 34
|
| 11
| 2
| 6
| 8
| -1
| 8
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 07/08
|
| 73
| 13
| 42
| 55
| +27
| 34
|
| 22
| 4
| 10
| 14
| +6
| 12
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 08/09
|
| 78
| 10
| 49
| 59
| +17
| 20
|
| 18
| 3
| 9
| 12
| +11
| 11
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 09/10
|
| 78
| 8
| 34
| 42
| +23
| 26
|
| 13
| 3
| 8
| 11
| +4
| 2
|-
| ZDA
| Olimpijske igre
| 10
|
| 6
| 4
| 4
| 8
| 
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 10/11
|
| 63
| 4
| 44
| 48
| +11
| 22
|
| 11
| 2
| 1
| 3
| -1
| 4
|-
| Florida Everblades
| ECHL
| 13/14
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1261
| bgcolor="#7FFF00" | 167
| bgcolor="#7FFF00" | 628
| bgcolor="#7FFF00" | 795
| bgcolor="#7FFF00" | +272
| bgcolor="#7FFF00" | 544
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 191
| bgcolor="#7FFF00" | 42
| bgcolor="#7FFF00" | 83
| bgcolor="#7FFF00" | 126
| bgcolor="#7FFF00" | +52
| bgcolor="#7FFF00" | 67
|}

Glej tudi
 Seznam ameriških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 
 

Živeči ljudje
Ameriški hokejski branilci
Ameriški hokejski reprezentanti
Olimpijski tekmovalci za ZDA
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za ZDA
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010
Hokejisti Brynäs IF
Hokejisti HPK Hämeenlinna
Hokejisti HIFK Helsinki
Hokejisti New Jersey Devils
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti Florida Everblades
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Sprejeti v Ameriški hokejski hram slavnih